Дело ГУЭБиПК и генерала Сугробова — резонансное уголовное дело в истории современной России, начавшееся с попытки передачи взятки сотруднику ФСБ и закончившееся обвинительным приговором в отношении более 20 руководителей и оперативников Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России (ГУЭБиПК), а также гражданских лиц — агентов.

Главными фигурантами дела являлись генерал-лейтенант Денис Сугробов, а также генерал-майор Борис Колесников, покончивший в ходе следствия жизнь самоубийством.

Общий принцип преступлений сотрудников ГУЭБиПК, совершенных с 2011 по 2014 годы, заключался в получении, фиксации и документировании не соответствующей действительности оперативной информации о якобы преступной деятельности лиц, совершении на этом основании подстрекательских действий с участием агентов и в проведении в последующем в отношении эти лиц оперативных экспериментов.

15 января 2016 года уголовное дело было зарегистрировано в Московском городском суде. Спустя год, 27 апреля 2017 года, дело было завершено. Рассмотрение дела велось в закрытом режиме, публичными были только вводная и резолютивная часть приговора.

Основное дело 

Первоисточником для столь масштабного дела об организованном преступном сообществе среди сотрудников полиции послужил факт разработки с 2013 года сотрудниками ГУЭБиПК бывшего сотрудника ФСБ и экс-руководителя фонда ветеранов ФСБ «Вымпел» Валерия Круглова и замначальника 6-й службы Управления собственной безопасности ФСБ Игоря Демина, руководителем последнего был генерал Олег Феоктистов, а само УСБ ФСБ в тот момент возглавлял генерал Сергей Королёв.

По данным СМИ за генералами Сугробовым и Колесниковым изначально стояли Дмитрий Медведев и экс-помощник Владимира Путина Евгений Школов — бывший сотрудник КГБ, который служил с ним в Германии.

Согласно приговору суда, офицеры ГУЭБиПК в 2013 году за счет личных средств приобрели для своего агента — бывшего судебного пристава Руслана Чухлиба представительский автомобиль Lexus, дорогостоящую одежду, фиктивно трудоустроили его в клининговую компанию, снабдили деньгами, после чего отправили его к Демину. Чухлиба представился сотруднику ФСБ предпринимателем и должен был договориться с ним о покровительстве за $10 тыс. в месяц. По плану замначальника управления «Б» Алексея Боднара, курировавшего операцию, после передачи под контролем полицейских денег в кафе Sisters на Покровке Демин должен был быть задержан.

Однако во время передачи 14 февраля 2014 года помеченных денег был задержан не Демин, а передававший ему купюры Чухлиба и находившиеся по близости оперативники ГУЭБиПК. Как оказалось, Демин знал о провокации, которая готовилась в отношении него, и его коллеги из ФСБ, в свою очередь, встречно разрабатывали оперативников ГУЭБиПК.

Хронология

Возбуждение первого дела 
14 февраля 2014 года Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в отношении заместителей начальника Управления «Б» ГУЭБиПК Боднар А. Н., Косоурова И. Ю., старших оперуполномоченных 28 отдела того же Управления «Б» Назарова М., Борисовского С., в отношении гражданских лиц Пирожкова С. А. и Чухлиба Р. А., задержанных в этот же день, а также в отношении иных неустановленных руководителей и сотрудников ГУЭБиПК по фактам совершения ими в период с октября 2013 по февраль 2014 года провокации взятки в отношении начальника 6-й службы Управления собственной безопасности ФСБ России Демина И.

Задержания

Дальнейшие события 
Адвокаты генерала Сугробова заявляли ходатайство об его освобождении под залог в 103,6 млн рублей.

22 мая 2014 года был отстранен от уголовного дела адвокат Сугробова — Георгий Антонов, после чего в апреле 2015 года он был осужден за разглашение следственной тайны во время многочисленных контактов с журналистами.

27 мая 2014 года возбуждено уголовное дело в отношении оперативников ГУЭБиПК Дашина П. В., Соболева Г. Е. по ст. 286 ч.3 п. «в» УК РФ, а также в отношении Ласкина С. А. по ст.ст. 33 ч.5, 286 ч.3 п. «в» УК РФ.

16 июня 2014 года Колесников Б. Б. выбросился из окна 6-го этажа здания Следственного комитета, куда его привезли на допрос.

7 августа 2014 года постановлением Басманного районного суда г. Москвы наложен арест на имущество генерала Сугробова стоимостью более 230 млн рублей, записанное на его жену: помимо квартиры и двух машиномест, недвижимое имущество площадью 233,24 кв.м., 130,68 кв.м., 126,20 кв.м., 424,61 кв.м., 424,61 м² и 68,01 кв.м.

7 августа и 11 сентября 2014 года постановлениями Басманного районного суда г. Москвы наложен арест на недвижимость, записанную на мать генерала Колесникова Б. и юридическое лицо: нежилые помещения площадью 916,4 кв.м., 807,1 кв.м., 1 067,9 кв.м, три машино-места.

В сентябре 2014 года Боднар А., Назаров М. и Муллаяров С. признали вину в предъявленном обвинении и заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.

Признательные показания 
В сентябре 2014 года трое фигурантов дела — Алексей Боднар, Максим Назаров и Салават Муллаяров заключили досудебное соглашение со следствием, в рамках которых Боднар и Назаров признали вину в участии в созданном Сугробовым и Колесниковым организованном преступном сообществе, в провокации взятки в отношении сотрудника ФСБ, а также дали признательные показания в совершении подстрекательских действий и превышении должностных полномочий при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении иных лиц с 2011 по 2014 годы.

В связи с этим дела в отношении Назарова и Боднар были выделены в отдельное производство, заслушаны в 2014—2015 годах в судах в особом порядке.
Несмотря на признательные показания Муллаярова в участии в организованном преступном сообществе и провокацию взятки в отношении сотрудника ФСБ, он не дал признательных показаний по другим эпизодам преступной деятельности, во время допросов всячески занижая свою роль в деле. В связи с этим в январе 2015 года заместитель Генерального прокурора Гринь расторг досудебное соглашение о сотрудничестве с Муллаяровым.

Кроме сотрудников ГУЭБиПК сделку со следствием заключил их бывший агент- гендиректор ООО "НПО «Призма» Сергей Ласкин, который в 2013 году выступил в качестве потерпевшего в деле начальника управления организации деятельности подмосковного Минтранса Сергея Найденова и главы «Центра безопасности дорожного движения Мособласти» Константина Брагина. Оба были задержаны в сентябре 2013 года по факту вымогательства у Ласкина отката в размере 17 млн рублей за исполнение условий ранее заключенного контракта на сумму более 100 млн рублей на поставку в Подмосковье видеокамер.

Кроме того, признали вину в подстрекательских действиях и незаконных оперативно-розыскных мероприятиях без заключения сделки со следствием:

 агент ГУЭБиПК Клюшкин, который в июне 2013 года был использован оперативниками в так называемом оперативном эксперименте в отношении и. о. руководителя подмосковного управлении Федеральной регистрационной службы Ждановой О., в ходе которого Клюшкин передал посреднику 1,3 млн руб.
 агент ГУЭБиПК Леонов, который в 2011 году принял участие в передаче 5 млн рублей заместителю главы администрации Смоленска по ЖКХ Николаю Петроченко и сити-менеджеру Смоленска Константину Лазареву.

Дополнительные эпизоды 
На основании признательных показаний Назарова и Боднар были выявлены иные подстрекательские действия и превышения должностных полномочий сотрудниками ГУЭБиПК с 2011 по 2014 года в отношении следующих лиц:

Расследование уголовных дел в отношении перечисленных выше лиц, обвиненных в получении взяток, на момент ареста в феврале 2014 года сотрудников ГУЭБиПК, не было завершено, дела не были направлены в суд, в связи с чем с марта по сентябрь 2014 года уголовные дела в отношении этих лиц были прекращены на стадии предварительного расследования.

Обвинительное заключение 
31 декабря 2015 года заместитель Генерального прокурора России Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение в отношении:

 Дениса Сугробова (бывшего начальника ГУЭБиПК);
 Бориса Колесникова (заместителя начальника ГУЭБиПК);
 других руководителей;
 а так же 10 оперативных сотрудников.

Решение суда 
27 апреля 2017 года генералы Сугробов, Колесников, а также иные руководители и сотрудники ГУЭБиПК признаны виновными Московским городским судом в создании преступного сообщества, многочисленных фактах превышения должностных полномочий путем подстрекательства к взяткам с 2011 по 2014 годы и незаконном лоббировании коммерческих интересов подконтрольных им компаний.

Реакция потерпевших 
Было установлено, что перечень сотрудников ГУЭБиПК, занимавшихся провокациями и подстрекательствами взяток, не является исчерпывающим.

Работа ГУЭБиПК строилась на подлогах и подстрекательстве как минимум с 2009 года, и эта система была создана не Сугробовым. Это мастера провокаций, которые сфабриковали не один десяток дел.

В 2014 году после задержания генералов Сугробова и Колесникова в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру России поступило большое количество заявлений от лиц, ранее осужденных в период с 2011 по 2014 годы по уголовным делам, инициированным арестованными сотрудниками ГУЭБиПК.

Однако в большинстве случаев уже осужденным фигурантам уголовных дел, находящимся в местах заключения, Следственным комитетом было отказано в проведении проверок по заявлениям и в проверке законности оперативно-розыскных мероприятий, проведенных арестованными сотрудниками ГУЭБиПК.

В связи с этим в Интернете была опубликована петиция, собравшая более 250 подписей, с требованием проверить законность вынесенных приговоров и уголовных дел, возбужденных по материалам арестованных сотрудников ГУЭБиПК.

Кроме того, в средствах массовой информации был опубликован ряд статей от имени лиц, пострадавших и осужденных с 2011 года в результате действий преступного сообщества генералов Сугробова и Колесникова: обращение отставного подполковника ВВС Юрия Борисова, начальника отдела Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Дениса Евдокимова, адвоката Трепашкина М. в интересах бывшего вице-президента Фонда поддержки и развития физической культуры и спорта Александра Филатова, руководителя ОАО «Москонверспром» Валерия Морозова, экс-директора департамента земельной политики Минсельхоза России Сергея Бондаренко и председателя совета директоров ОАО «Краснодарсортсемовощ» Джамида Абдулгалимова и др.

Примечания

Литература 
 
 
 

Организованные преступные группировки Москвы
Полиция России
Преступления в России
Следственный комитет РФ
ФСБ
Генеральная прокуратура
Милиционеры России
Коррупция в России
Уголовные дела в России